L’Isle-Jourdain ist Name folgender Orte in Frankreich:

 L’Isle-Jourdain (Gers), Gemeinde im Département Gers
 L’Isle-Jourdain (Vienne), Gemeinde im Département Vienne

L’Isle-Jourdain ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand I. de L’Isle-Jourdain, französischer Militär

Siehe auch:
 Kanton L’Isle-Jourdain